Il y a plusieurs Jeanne de France :
 Jeanne II de Navarre (1311-1349), fille de Louis X et de Marguerite de Bourgogne, mariée à Philippe III de Navarre
 Jeanne de France (1308-1347), fille de Philippe V et de Jeanne de Bourgogne, mariée à Eudes IV de Bourgogne
 Jeanne de France (1343-1373), fille de Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg, mariée à Charles II de Navarre
 Jeanne de France (1351-1371), fille posthume de Philippe VI et de Blanche de Navarre, fiancée à Jean  d'Aragon
 Jeanne de France (1388-1390), fille aînée de Charles VI et Isabeau de Bavière
 Jeanne de France (1391-1433), fille de Charles VI et Isabeau de Bavière, mariée à Jean V de Bretagne
 Jeanne de France (1435-1482), fille de Charles VII et de Marie d'Anjou, mariée à Jean II de Bourbon
 Jeanne de France (1448-1467), fille légitimée du roi de France Charles VII.
 Jeanne de France (1464-1505), fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie, mariée à Louis XII, sainte. 
 Jeanne de France (1556-1556) fille de Henri II de France et de Catherine de Médicis

Voir aussi 
 Jeanne de Valois

Homonymie capétienne